Лейкарт () — немецкая фамилия:

 Лейкарт, Рудольф (1822—1898) — немецкий зоолог.
 Лейкарт, Рудольф (1854—1889) — немецкий химик.
 Лейкарт, Фридрих (1794—1843) — немецкий врач и естествоиспытатель.